El Torneig de Marràqueix 2019, conegut oficialment com a Grand Prix Hassan II 2019 és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. La 32a edició del torneig es va disputar entre el 8 i el 14 d'abril del 2019 al Complex Al Amal de Marràqueix, Marroc.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2019
ATP Tour 2019